hrabstwo Roosevelt (ang. Roosevelt County) w USA, w stanie Montana
 hrabstwo Roosevelt (ang. Roosevelt County) w USA, w stanie Nowy Meksyk